Клишкауцы (, Клишкэуць) — село в Сынжерейском районе Молдавии. Наряду с сёлами Препелица, Михайловка и Шестачь входит в состав коммуны Препелица.

География 
Село расположено на высоте 90 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Клишкэуць проживает 177 человек (86 мужчин, 91 женщина).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Сынжерейского района